Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2003 zostało rozegrane w dniach 24 - 30 sierpnia 2003. Do rozdania było 40 kompletów medali.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2003

Letnia Uniwersjada 2003
2003